То́мас Торп (; 13 января 1993, Манчестере), более известный как Том Торп — английский футболист, защитник. Воспитанник Академии «Манчестер Юнайтед». Чемпион Европы 2010 года в составе сборной Англии до 17 лет. Отличался атлетизмом, хорошей игрой на втором этаже, а также неплохим пасом, благодаря чему мог выступать в полузащите.

Клубная карьера 
Том — уроженец Манчестера и воспитанник футбольной Академии «Манчестер Юнайтед». В 2011 году был капитаном молодёжного состава «Манчестер Юнайтед», выигравшего Молодёжный кубок Англии.

31 января 2014 года вместе с одноклубником Тайлером Блэкеттом отправился в аренду в клуб «Бирмингем Сити».

26 сентября 2014 года дебютировал в основном составе «Манчестер Юнайтед» в матче Премьер-лиги против «Вест Хэма».

1 июля 2015 года покинул «Манчестер Юнайтед» в качестве свободного агента. 3 июля Торп подписал контракт с клубом Чемпионшипа «Ротерем Юнайтед».

Карьера в сборной 
Том дебютировал за сборную Англии до 16 лет 3 октября 2008 года в матче против сборной Северной Ирландии. В августе 2009 года сыграл свой первый матч за сборную до 17 лет. В 2010 году принял участие в чемпионате Европы для юношей до 17 лет, выиграв золотую медаль турнира. В настоящее время выступает за сборную Англии до 19 лет. На чемпионате Европы для юношей до 19 лет, прошедшем летом 2012 года в Эстонии, Том Торп был капитаном англичан.

Достижения 
 Англия (до 17)
 Победитель чемпионата Европы для юношей до 17 лет: 2010

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте Футбольной ассоциации Англии 
 

Футболисты Англии
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 17 лет
Игроки ФК «Бирмингем Сити»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Ротерем Юнайтед»
Игроки ФК «Брэдфорд Сити»
Игроки ФК «Болтон Уондерерс»
Игроки ФК АТК
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)